Giuseppe Bertini ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Bertini (Komponist) (1759–1852), italienischer Komponist und Musikwissenschaftler 
 Giuseppe Bertini (Maler) (1825–1898), italienischer Maler